Golfoorlog is de populaire benaming van een drietal oorlogen tussen 1980 en 2003 waarbij Irak betrokken was, zo genoemd vanwege de ligging van de betrokken landen aan de Perzische Golf.

Er is enige onduidelijkheid over de nummering, doordat de eerste oorlog door sommigen niet wordt meegeteld als 'Golfoorlog'.

 De Iran-Irakoorlog (1980-1988) werd oorspronkelijk ook Golfoorlog genoemd. Doordat er later nog oorlogen in de regio volgden, duidt men deze oorlog soms aan met "eerste Golfoorlog".
 De Golfoorlog van 1990-1991: Irak viel in augustus 1990 buurland Koeweit binnen en annexeerde het. Een internationale coalitie bestaande uit troepen van onder andere de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk en Egypte viel in januari 1991 binnen in beide landen, om de bezetting door Irak ongedaan te maken. Deze oorlog werd bekend als de Golfoorlog en later vaak de eerste Golfoorlog hoewel het eigenlijk de tweede Golfoorlog was. Men sprak echter ook wel over Irakoorlog, en later dus eerste Irakoorlog, na de (tweede) Irakoorlog van 2003 en later.
 De Irakoorlog - Toen een internationale coalitie bestaande uit troepen van onder andere de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk in maart 2003 Irak aanviel, onder andere wegens onterechte vermoedens van bezit van massavernietigingswapens, noemde men deze oorlog de Irakoorlog, vaak ook de tweede Golfoorlog en soms de derde Golfoorlog of tweede Irakoorlog.

Oorlog in Azië